Schorfheide (commune), une commune dans le Land allemand de Brandebourg ;
 Réserve de biosphère de Schorfheide-Chorin, une réserve naturelle d'Allemagne.